

Letteratura 
 Il lume dell'intelletto (The Living Daylights) – racconto del 1962 di Ian Fleming

Cinema 
 007 - Zona pericolo (The Living Daylights) – film del 1987 di John Glen, ispirato al racconto omonimo

Musica 
 The Living Daylights – singolo del 1987 degli a-ha, title track del film omonimo

Videogiochi 
 The Living Daylights – videogioco del 1987, basato sul film omonimo